10-й Галицийский пехотный полк () — галицийский (русинский или украинский) пехотный полк Единой армии Австро-Венгрии.

История 
Образован в 1715 году в Вюртемберге. С 1804 по 1869 годы — 10-й пехотный полк Австрийской империи. Штаб-квартира — Пшемысль. Участвовал в австро-турецких войнах, в Семилетней войне, в Наполеоновских войнах и Австро-итало-прусской войне, а также в венгерском восстании. В разное время покровителями полка были короли Швеции Оскар II и Густав V.

Полк состоял из 4-х батальонов: 1-й и 2-й базировались в Ярославе перед началом ПМВ, 3-й — в Пшемысле, 4-й — в Радымно. Национальный состав полка по состоянию на 1914 год: 43% — поляки, 40% — русины, 7% — прочие национальности. В 1914 году полк отправился на Итальянский фронт Первой мировой войны, участвовал в пятой битве при Изонцо и потерял более 1300 человек убитыми.

В ходе так называемых  с июня 1918 года число батальонов было сокращено до трёх, и 1-й батальон был расформирован.

Командиры 
 1859—1865: полковник Йозеф Гробуа
 1879: полковник Карл фон Дёпфнер
 1903—1904: полковник Людвиг Матушка
 1905—1907: полковник Йозеф Роцек
 1908—1911: полковник Эдуард Шатль-Злинский фон Мюльфорт
 1912—1913: полковник Рудольф Обауэр фон Баннерфельд
 1912—1914: полковник Фридрих Пайцкер

Известные военнослужащие 
 Бела Кебер (1820—1882), композитор и капельмейстер полка

Примечания

Литература 
 Tomasz Nowakowski, Armia Austro-Węgierska 1908-1918, Warszawa: „Feniks” 1992, ISBN 83-900217-4-9.
 Maciej Krotofil, Ukraińska Armia Halicka 1918-1920, Toruń 2002, ISBN 83-7322-156-5.
 Juliusz Bator, Wojna Galicyjska, Kraków 2008, ISBN 978-83-7396-747-2.
 Österreich-Ungarns bewaffnete Macht 1900-1914

Пехотные полки Австро-Венгрии
Воинские части и формирования, созданные в 1715 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году